Slovo překlad má více významů:

 překlad – převod textu z jednoho jazyka do druhého
 činnost, kterou provádí překladač – v informatice slouží pro převod zápisu algoritmu v programovacím jazyce do strojového kódu
 překlad (stavebnictví) – nosný stavební prvek nad stavebním otvorem

Externí odkazy